Ма́ссимо Питтау (; 6 февраля 1921,  — 20 ноября 2019) — итальянский лингвист, специалист по современному сардинскому языку, а также ряду древних языков, в том числе этрусскому и протосардскому. Опубликовал многочисленные исследования, посвящённые нурагической цивилизации и истории Сардинии, выходящие за пределы чисто лингвистического контекста.

Окончил Университет Кальяри в 1944 году по специальности «словесность», преподаёт с 1959 года. Профессор на факультете литературы Университета Сассари, с 1971 года — на кафедре сардинской лингвистики.

Его взгляды по историческим вопросам близки взглядам лингвиста Макса Леопольда Вагнера, с которым он состоял в переписке. Считал, что сардинские нураги имели чисто религиозное назначение.

Сочинения 
 Questioni di linguistica sarda, Pisa 1956.
 Il dialetto di Núoro, Bologna 1956.
 Il linguaggio — i fondamenti filosofici, Brescia 1957.
 Studi sardi di linguistica e storia, Pisa 1958.
 Filosofia e linguaggio, Pisa 1962.
 Problemi di filosofia del linguaggio, Cagliari 1967.
 Lingua e civiltà di Sardegna, I serie, Cagliari 1970.
 Aristotele, La Poetica, introduzione, testo critico greco, traduzione e commento, Palermo 1972, Palumbo Editore.
 Grammatica del sardo-nuorese, Bologna 1972, 2ª ediz. 1972, 5ª ristampa 1986.
 Problemi di lingua sarda, Sassari 1975.
 La Sardegna Nuragica, Sassari 1977, 5ª ristampa 1988.
 Pronunzia e scrittura del sardo-logudorese, Sassari 1978.
 La lingua dei Sardi Nuragici e degli Etruschi, Sassari 1981.
 Lessico etrusco-latino comparato col nuragico, Sassari 1984 (Libreria Koinè).
 I Cognomi della Sardegna — significato e origine, Sassari, 1990, 1ª ristampa 1992.
 Testi etruschi tradotti e commentati — con vocabolario, Roma 1990, Bulzoni Editore.
 Grammatica della Lingua Sarda — varietà logudorese, Sassari 1991.
 Poesia e Letteratura — Breviario di poetica, Brescia 1993 (Libreria Koinè Sassari).
 Ulisse e Nausica in Sardegna, Nùoro 1994.
 L’origine di Nùoro — i toponimi della città e del suo territorio, Nùoro 1995.
 Origine e parentela dei Sardi e degli Etruschi — saggio storico-linguistico, Sassari 1995.
 La Lingua Etrusca — grammatica e lessico, Nùoro 1997 (Libreria Koinè Sassari).
 I nomi di paesi città regioni monti e fiumi della Sardegna — significato e origine, Cagliari 1997, I ristampa, 2004, E. Gasperini Editore.
 La Tabula Cortonensis — Le Lamine di Pirgi ed altri testi etruschi tradotti e commentati, Sassari 2000 (Libreria Koinè).
 Dizionario della Lingua Sarda — fraseologico ed etimologico, 2 vol., Cagliari, 2000, 2003 (Libreria Koinè Sassari).
 La Lingua Sardiana o dei Protosardi, Cagliari 2001 (Libreria Koinè Sassari).
 Vocabolario della Lingua Sarda, Cagliari 2002 (Libreria Koinè Sassari).
 Lingua e civiltà di Sardegna (II), Cagliari 2004, Edizioni della Torre.
 Grammatica del Sardo Illustre, Sassari 2005, C. Delfino Editore.
 Dizionario della Lingua Etrusca, Sassari 2005 (Libreria Koinè).
 Dizionario dei Cognomi di Sardegna, 3 voll., Cagliari 2006, «L’Unione Sarda».
 Toponimi Italiani di origine etrusca, Sassari 2006 (Libreria Koinè).
 La Sardegna Nuragica, II ediz. riveduta e aggiornata, Cagliari 2006, Edizioni della Torre.
 Storia dei Sardi Nuragici, Domus de Janas editore, Selargius (CA) 2007.
 Il Sardus Pater e i Guerrieri di Monte Prama, Sassari 2008, II edizione ampliata e migliorata 2009, EDES, Editrice Democratica Sarda.
 Dizionario Comparativo Latino-Etrusco, Sassari 2009, EDES, Editrice Democratica Sarda.
 I toponimi della Sardegna — Significato e origine, II Sardegna centrale, sotto stampa nella EDES, Editrice Democratica Sarda, Sassari.

Примечания

Ссылки 
 Новый личный сайт 

Лингвисты Италии
Этрускологи
Выпускники Туринского университета